Далиева Асель Егизбаевна (род. 3 октября 1989 года) — Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (тогыз-кумалак), четырёхкратная чемпионка мира, многократная чемпионка Казахстана.

Биография 
Асель родилась в Кзыл-Орде 3 октября 1989 года. В тогыз-кумалак играет с 4 лет.
На первом чемпионате мира стала чемпионкой мира. Через два года первенствовала и в классике, и в блице.

11 раз становилась чемпионкой Казахстана.

Первой из игроков в тогыз-кумалак была удостоена звания Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Ссылки 
 Наши факелоносцы на сайте Кызылординской области
  Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена
 Асель стала чемпионкой мира
 Асель — чемпионка мира!
 В Чехии прошёл чемпионат мира по тогыз-кумалаку

Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Игроки в тогыз-кумалак Казахстана